Roland, férfikeresztnév
Roland, II. Rákóczi Ferenc kutyája
Roland, elsősorban Németország területén, de egyidőben Svájcba is közlekedő, megszűnt expresszvonat
Roland (Matrix character), 
Roland (X-akták), 
Roland (cég), 
Roland (hangszer), 
Roland (rakéta), 
Roland (szobor),

Földrajz
 Ausztrália
Roland (Tasmania)
 Kanada
Roland (Manitoba)
 USA
Roland (Arkansas)
Roland (Indiana)
Roland (Iowa)
Roland (Oklahoma)
Roland (Texas)